Manson är ett engelskt efternamn. Det kan avse:

Personer med efternamnet Manson
 Charles Manson (1934–2017), amerikansk sektledare
 Mansonfamiljen – ett antal personer som utförde brott och mord på Charles Mansons order
 Dave Manson (född 1967), kanadensisk ishockeyspelare
 Josh Manson (född 1991), kanadensisk-amerikansk ishockeyspelare
 Mahlon Dickerson Manson (1820–1895), amerikansk politiker, demokrat,  kongressrepresentant och viceguvernör för Indiana
 Marilyn Manson (född 1969), amerikansk musiker, artistnamn för Brian Hugh Warner
 Marilyn Manson (band) – rockband med Marilyn Manson som sångare
 Patrick Manson (1844–1922), brittisk läkare
 Robbie Manson (född 1989), nyzeeländsk roddare
 Shirley Manson (född 1966), skotsk musiker och skådespelare

Engelska efternamn
Sonnamn